Pikler ist der Familienname folgender Personen:

Emmi Pikler (1902–1984), ungarische Kinderärztin und Pädagogin
Robert Pikler (1909–1984), australischer Geiger, Bratschist, Dirigent und Musikpädagoge ungarischer Herkunft